Гуї́, Ґуї () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 145 км на північний схід від Парижа, 70 км на схід від Ам'єна, 60 км на північний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 244 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 573,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Гуї на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Гуї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена